Il doppio del torneo di tennis Lorraine Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori David Carter e Paul Kronk che hanno battuto in finale Matt Doyle e Dave Siegler 6–3, 7–6.

Teste di serie 

 Steve Denton /  Pat Du Pré (quarti di finale)
 David Carter /  Paul Kronk (campioni)

 Lloyd Bourne /  Andrew Pattison (quarti di finale)
 Marty Davis /  Dick Stockton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lorraine Open 1982